Сенде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сенде, Андор (1886—1972) — фигурист из Венгрии, бронзовый призёр чемпионатов мира, серебряный призёр чемпионата Европы 1913 года.
 Сенде, Бела (настоящие имя и фамилия Бела Фруммер; 1823—1882) — австро-венгерский политический и государственный деятель.
 Сенде-Попович, Корнелия (1911—1941) — югославская коммунистка, участница гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии.